Чемпионат мира по снукеру 1975 () — главный турнир в мире снукера, проходивший в Мельбурне, Австралия. Чемпионом мира стал Рэй Риардон, победивший в финале Эдди Чарльтона со счётом 31:30.

Примечательные события 

 Этот чемпионат стал последним, проведённым вне Великобритании.
 Четвертьфинал между Джоном Спенсером и Рэем Рирдоном был признан многими как настоящий, боевой финал. Тот матч выиграл Рэй Риардон со счётом 19:17.
 Финал получился интересным с точки зрения счёта игры. Так, вначале Риардон вёл 16:8; затем уже Эдди Чарльтон повёл 29:23; и в конце матча вперёд вновь вышел Рэй — 30:29. Чарльтон свёл дело к решающему фрейму, где, однако, победил валлиец.

Результаты

Основной турнир 

Предварительный раунд

''Матчи из 29 фреймов

 Уоррен Симпсон 15:5 Рон Майерс 
 Джон Палмен 15:5 Фил Тэррент 
 Деннис Тейлор 15:12 Перри Манс 
 Гарри Оуэн 15:3 Дэвид Гривз 
 Билл Вербенюк 15:9 Джим Мидоукрофт 
 Клифф Торбурн 15:6 Пэт Морган 
 Дэвид Тейлор 15:8 Рекс Кинг 
 Айэн Андерсон 15''':8 Лу Кондо

Ссылки 
 Global Snooker

1975 год в Австралии
Чемпионат мира по снукеру
Международные спортивные соревнования в Мельбурне